Ме́ссинг () — фамилия. Известные носители:

 Мессинг, Вольф Григорьевич (1899—1974) — советский артист оригинального жанра.
 Мессинг, Дебра (род. 1968) — американская актриса.
 Мессинг, Иоахим (1946—2019) — немецко-американский молекулярный биолог.
 Мессинг, Киган (род. 1992) — канадский фигурист, выступавший ранее за США.
 Мессинг, Станислав Адамович (1889—1937) — советский партийный и государственный деятель, один из руководителей органов государственной безопасности.
 Мессинг, Ульрика (род. 1968) — шведский политик.
 Мессинг, Хрвое (1940—2012) — хорватский шахматист, международный мастер (1972).